Гран-при Японии 1995 года — шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Судзука (Япония). Соревнования состоялись 29 октября 1995 года.

Гонка 

|}

 Команда Бенеттон обеспечила себе Кубок конструкторов в этом Гран-при.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 29 октября
Октябрь 1995 года
Спорт в Японии в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке